Il doppio maschile  del torneo di tennis Pilot Pen International 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Wayne Arthurs e Peter Tramacchi che hanno battuto in finale Sébastien Lareau e Alex O'Brien 7-6, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (secondo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (semifinali)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (finale)

 Marc-Kevin Goellner /  David Prinosil (quarti di finale)
 Justin Gimelstob /  Jonathan Stark (primo turno)
 Julián Alonso /  Javier Sánchez (primo turno)
 Pablo Albano /  Nicolás Lapentti (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Tennis 1998